Taubenmarkt steht für: 
 ein Markt, auf denen Tauben gehandelt werden
 Naumburger Taubenmarkt
 Taubenmarkt (Wasserburg)
 eine regelmäßig stattfindende internationale Verkaufsmesse für Züchter von Brieftauben und Kleintieren in Kassel
 einen regelmäßig stattfindenden Markt im thüringischen Dermbach, siehe Dermbach#Taubenmarkt
 Taubenmarkt (Linz), Platz in Linz
 Taubenmarkt (Traunstein), Platz in Traunstein, siehe Liste der Baudenkmäler in Traunstein #Traunstein